Het ATP-toernooi van Amersfoort 2003 (met de officiële naam The Priority Telecom Open 2003) werd van 14 tot en met 20 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.

Het toernooi van 2003 trok bijna 40.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort